Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Carly Gullickson e María Emilia Salerni che hanno battuto in finale Els Callens e Samantha Stosur 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Claudine Schaul /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Els Callens /  Samantha Stosur (finale)

 Jennifer Hopkins /  Mashona Washington (semifinali)
 Jill Craybas /  Abigail Spears (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2004